"Blind in Texas" () é o primeiro single do álbum The Last Command, lançado pela banda de heavy metal W.A.S.P. em 1985. A canção conseguiu entrar apenas na parada musical do Reino Unido, onde conseguiu moderado sucesso, chegando a posição #77 em 12 de outubro de 1985. É até hoje considerada uma das canções mais conhecidas da banda.

Faixas 
 Reino Unido 12" Single

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1985
Canções gravadas por W.A.S.P.